Кулишев — русская фамилия.

 Кулишев, Артём Александрович (род. 1993) — российский футболист.
  (1885—1974) — болгарский журналист, политик и революционер, министр иностранных дел и исповеданий (1946), председатель Македонского научного института (1945—1947).
 Кулишев, Олег Фёдорович (1928—2002) — советский военачальник, генерал-полковник.
 Кулишев, Фёдор Данилович (1898—1981) — генерал-лейтенант.
 Кулишев, Яков Сергеевич (1913—1945) — Герой Советского Союза.